«Bonbon» puede referirse a:
 Bonbon, comuna haitiana del departamento de Grand'Anse.
 Bonbon, nombre alternativo de Desormeau, la única sección comunal de la comuna haitiana de Bonbon.